L'uomo dell'est (Rawhide) – film del 1951 diretto da Henry Hathaway
 Gli uomini della prateria (Rawhide) – serie televisiva statunitense del 1959
 Rawhide – brano musicale scritto da Ned Washington e Dimitri Tiomkin in 1958, oggetto di numerose cover